Muradbegović (variante : Muratbegović) est un patronyme bosniaque composé du prénom Murad suivi du titre turc beg « chef [de clan] », et du suffixe patronymique slave -vić (« fils du chef [de clan] Murad »).

Il est porté notamment par :
  (1898–1972), écrivain yougoslave / bosniaque.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque